Тема «Московский метрополитен в филателии» — совокупность предметов филателии, включая знаки почтовой оплаты, почтовые карточки и штемпели), которые посвящены метрополитену в Москве. Филателистические материалы на эту тему издавались в Советском Союзе, России и некоторых других странах.

Почтовые выпуски

СССР 
В СССР было выпущено более 30 почтовых марок и несколько карточек.

Почтовые марки 
В феврале 1935 года вышли первые марки в виде серии почтовых марок СССР «Строительство первой очереди Московского метрополитена». На четырёх марках, приуроченных к открытию первой линии метро, были изображены моменты строительства тоннелей, станции и пробный пуск электропоезда. В филателистическом обиходе серия получила название «Метро», .

Следующая серия марок была выпущена в 1938 году по поводу завершения строительства второй очереди метро и отражала архитектурный облик новых станций — «Маяковской», «Киевской», «Площади Революции»:

В 1939 году была выпущена серия марок, посвящённая крупным архитектурным сооружениям города Москвы. Среди них была марка, связанная с метрополитеном:

Последующая серия марок была выпущена в 1947 году и была посвящена станциям третьей очереди:

В 1950 году в СССР была выпущена серия почтовых марок, посвящённая открытию первого участка кольцевой линии метрополитена:

В 1952 году в СССР была выпущена серия почтовых марок, посвящённая открытию второго участка кольцевой линии метрополитена:

В 1965 году была выпущена очередная серия марок, посвящённая метрополитенам разных городов СССР, среди которых были станции Москвы:

Почтовые карточки

Россия 
В России в 2005 году по случаю 70-летия открытия первой линии метро были подготовлены почтовый блок, конверт первого дня и спецгашение. В 2010 году в честь 75-летия Московского метро был издан художественный маркированный конверт.

30 апреля 2015 года в рамках продолжающейся серии «Оружие Победы» была выпущена почтовая марка с изображением бронепоезда «Московский метрополитен», построенного в 1943 году на деньги, собранные работниками метро. Были также выпущены маркированная почтовая карточка и художественный маркированный конверт с изображением этого бронепоезда.

Другие страны 
В июне 2012 года ЦАР выпустила марки, основное внимание в которых уделено скульптурам Московского метрополитена.

Московский метрополитен также встречается на марках государства Сент-Винсент и Гренадины и на марках Коморских островов.

Примечания

Литература 
 Мадера Г. Первые метрополитеновские… // Филателия СССР. — 1968. — № 9. — С. 6.
  «Featuring the folowing countries and stamps: Russia: Moscow Subway»

Ссылки 

 

Московский метрополитен
Москва в культуре и искусстве
Россия в филателии
Архитектура в филателии